Caenotus är ett släkte av tvåvingar. Caenotus ingår i familjen fönsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fönsterflugor
Caenotus